Джеймс Мерфи ():
 Мерфи, Джеймс (род. 1970) — американский музыкант, продюсер, диджей, участник проекта LCD Soundsystem.
 Мерфи, Джеймс Франклин (род. 1967) — американский музыкант, гитарист-виртуоз.